CHOM-FM, une station de radio à Montréal.
 CHOM, une entité de l'univers de fiction Dune.